Waldquelle ist

 eine Mineralwassermarke, siehe Waldquelle (Mineralwasser)
 eine Orts- und Siedlungsbezeichnung im Hildesheimer Stadtteil Moritzberg, siehe Waldquelle (Hildesheim)
 Waldquelle (Marienbad), ein eisenhaltiger Sauerbrunnen in Marienbad
 Die Quelle und Marke für alkoholfreie Getränke der Pyraser Brauerei